Andrzej Fonfara ist der Name folgender Personen:

* Andrzej Fonfara (Eishockeyspieler) (* 1939), polnischer Eishockeyspieler 
 Andrzej Fonfara (Boxer) (* 1987), polnischer Boxer